Гужо́вка () — село,
Гужовский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421783601. Население по переписи 2001 года составляло 977 человек .

Является административным центром Гужовского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Гужовка находится на расстоянии в 3 км от города Ичня.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Платформа 702 км.

История 
 Вблизи села Гужовка обнаружены поселение эпохи неолита (V—IV тысячелетие до н. э.), курганы и поселения эпохи бронзы (II тысячелетие до н. э.) и курганы скифского времени (V—III вв. до н. э.).
 1500 год — дата основания.
Есть на карте 1812 года.
В 1859 году во владельческом и казачьем селе Гужовке было церковь, винокуренный завод и 307 дворов, где проживало 1919 человек (952 мужского и 967 женского пола)
 С 1861 года в составе Иченской волости Борзнянского уезда.

В селе Гужовка была Преображенская церковь. Священнослужители Преображенской церкви:
 1806-1813 - священник Василий Степанович Шевелин
 1826 - священник Петр Яковлевич Кушнеревский
 1842 - священник Моисей Кириченко и священник Иван Яновский
 1846 - священник Иван Яковлевич Яновский

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания